Митрополит Спиридо́н (; в миру — Соти́риос Транде́ллис ; 1926, Салоники — 4 декабря 2009, Греция) — епископ Элладской православной церкви (формально также Константинопольской православной церкви), митрополит Лангадасский, Литиский и Рендинский (1967—2009).

Биография 
Окончил богословский факультет Университета Аристотеля в Салониках.

В 1952 году рукоположён во диакона и в том же году во пресвитера.

Служил профессором религиозного образования, капелланом, настоятелем монастыря Св. Феодора в Салониках, в качестве управляющего митрополией Кассандра.

26 июня 1967 года хиротонисан в митрополита Лангадасского, Литиского и Рендинского.

Скончался 4 декабря 2009 года.

Примечания

Ссылки 
 Εκοιμήθη ο Μητροπολίτης Λαγκαδά Σπυρίδων

Выпускники богословского факультета Салоникийского университета
Капелланы
Митрополиты Элладской православной церкви
Митрополиты Константинопольской православной церкви
Лангадасская, Литиская и Рендинская митрополия